UZL oder UzL bezeichnet:

 Universität zu Lübeck
 Urologisches Zentrum Lübeck
 Universitäres Zentrum für Labormedizin und Pathologie am Universitätsspital Zürich

UZL